Станін - мінерал
 Ґміна Станін (Gmina Stanin) — сільська ґміна у східній Польщі .